Mercedes Neira y Ortiz (San José, Pacasmayo, 24 de septiembre de 1847 - San José, Pacasmayo, 12 de mayo de 1942) fue una heroína peruana de la Guerra del Pacífico, beata y educadora. Reconocida por haber rescatado las pertenencias de la parroquia de su pueblo, por el incendio de San José, causado por los soldados chilenos en 1882.

Biografía 
Maria Mercedes Neira y Ortiz nació en el distrito pacasmayino de San José el 24 de septiembre de 1847. Hija de Manuel Neira y Esteves y Antonia Ortiz y Sisniegas, tuvo tres hermanas, hermanos y contrajo matrimonio en dos ocasiones, enviudando en ambos casos. Estudió en su pueblo natal bajo la conducción sus tíos, los maestros Ahumada. También recibió clases particulares en la ciudad de San Pedro de Lloc.

Está probado que Mercedes provenía de antiguas, ricas y linajudas familias del valle Jequetepeque y de la región, por el lado materno descendía de don Anselmo Ortiz, español hidalgo avecinado en el pueblo de San José, que junto a los Sisniegas conformaban la dos familias españolas más ricas del pueblo durante la colonia, además de hacer sido los primeros grandes propietarios en la época republicana, adquiriendo don Casimiro Ortiz de la Vega las haciendas de "Ventarrón" y "Farfan", siendo Mercedes una de sus herederas por ser su nieta. Por otro lado Los Neira fueron una familia criolla de San Pedro de Lloc, también acomodada y relacionada con la clase político - militar. 
  
Los Neira y Ortiz eran una familia acomodada, puesto que por el lado materno Los Ortiz provenían de una antigua y linajuda familia del pueblo, emparentada con ricas familias del valle Jequetepeque y la región.

Ancestros

Referencias 
 Distrito de San José (Pacasmayo)
 Diario La Industria de Trujillo El periodismo norteño está de luto
 Noticias Trujillo Falleció Nicanor de la Fuente, periodista y escritor liberteño

Bibliografía 
 

Sanjosefinos
Pacasmayinos (Provincia)
Educadores de Perú